Folgende Orte tragen den Namen Valongo:

 Valongo, Stadt im Norden Portugals 
 Valongo (Avis), Gemeinde im Kreis Avis, Portugal
 Valongo do Vouga, Gemeinde im Kreis Águeda, Portugal
 Valongo (Rio de Janeiro), ehemaliges Hafenviertel von Rio de Janeiro